Raisa O'Farrill Bolaños (Villa Clara, ) es una exjugadora de voleibol cubana. Participó en 2 Juegos Olímpicos, obteniendo en ambos la medalla de oro.

Enlaces externos 
Ficha en olympics

Voleibolistas de Cuba
Voleibolistas en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992
Voleibolistas en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996
Medallistas olímpicos de oro de Cuba
Medallistas olímpicos de oro de Barcelona 1992
Medallistas olímpicos de oro de Atlanta 1996
Deportistas de Cuba en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992
Deportistas de Cuba en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996